Filadélfia se poate referi la:

Localități
 Filadélfia, așezare în Bahia, Brazilia
 Filadélfia, așezare în Rondônia, Brazilia
 Filadélfia, așezare în Tocantins, Brazilia

Vezi și 
 Filadelfia